Георгий Николаевич Аксентьев (1907—1972) — украинский советский географ, гидротехник.

Биография 
Г. Н. Аксентьев родился 15 (28) января 1907 года в Одессе в семья врача.

В 1921—1923 года обучался в электропрофшколе. В 1932 году закончил мелиоративное отделение Одесского инженерно-мелиоративного института (ныне — Киевский национальный университет водного транспорта и природопользования).

В 1932—1935 годах работал инженером-геодезистом Одесского противооползневой станции.

В 1935—1941 годах преподавал в Одесском государственном педагогическом институте.

В годы нацистского нашествия был бойцом партизанского отряда имени Сталина. После освобождения Одессы работал инженером-гидрологом Одесской противооползневой станции.

В 1945—1955 годах был старшим преподавателем кафедры физической географии Одесского государственного педагогического института имени К. Д. Ушинского.

В 1955 году защитил диссертацию «Динамика побережья северо-западной части Чёрного моря» на соискание ученой степени                              кандидата географических наук. В 1961 году присвоено ученое звание доцента.

С сентября 1955 года работал старшим преподавателем, доцентом кафедры физической географии Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова.

Умер 5 февраля 1972 года в Одессе.

Научная деятельность 
Научные исследования проводил в области картографии и топографии. Является основателем географической науки «береговедение» в Украине. Первым ввел курс «Береговедение» для студентов географического факультета. Под его руководством была осуществлена подготовка специализации « Геоморфология морских берегов». Разработал схему механизма развития оползневых берегов на приливных морях. Материалы его исследований были использованы при разработках по берегозащите в Одессе и Крыму, при подготовке к строительству Евпаторийского, Ильичевского, Мирного портов, Очаковского и Цареградского подходных судоходных каналов, при благоустройстве береговых территорий Одесского залива.

В 1952 году был избран членом береговой секции Президиума Академии Наук СССР.

Является автором более 20 опубликованных работ.

Работы 
 Изменение высоты волн у расчлененного берега/ Г. Н. Аксентьев,// Природа. — М., 1950. — № 11. — С. 52 — 55.

 Некоторые процессы разрушения оползневого берега Северо-западной части Чёрного моря/ Г. Н. Аксентьев// Труды Океанографической комиссии АН СССР. — 1959. — Т. IV. — С. 118—121.

 Результаты наблюдений за абразионной деятельностью Чёрного моря у берегов г. Одессы/ Г. Н. Аксентьев.// Труды Одесского государственного университета. — 1960. — Т. 150. — Вып. 7. — С. 131—136.

 К вопросу переноса морских песков/ Г. Н. Аксентьев.//Геология побережья и дна Чёрного и Азовского морей в пределах УССР. — Вып. 2. — Од.-К.: КГУ, 1968. — С. 115—117.

 Динамика грядового рельефа подводных склонов Северо-западных берегов Чёрного моря/ Г. Н. Аксентьев.// Океанология. — М., 1970. — Т. Х. — Вып. 3. — С. 448—456.

 Моря/ Г. Н. Аксентьев.// Украина и Молдавия: монография/ отв. ред.: А. М. Маринич, М. М. Паламарчук. — М.: Наука, 1972. — С. 160—176.

Награды 
 Медали «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» .

Семья 
 Брат: Аксентьев, Борис Николаевич (1894—1939) — ботаник, доктор биологических наук, профессор.

 Сестра: Аксентьева, Зинаида Николаевна (1900—1969) — астроном, член-корреспондент Академии Наук УССР.

Источники и литература 
 Георгий Николаевич Аксентьев — исследователь береговой зоны моря/ Ю. Д. Шуйский, Г. Н. Выхованец, А. А. Стоян.//Вісник Одеського національного університету. Географія, геологія. — 2007. — Т. 12. — Вип.. 8. — С. 261—271. https://web.archive.org/web/20190526101821/http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/717/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9e%d0%9d%d0%a3%20%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f%20%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20%d1%82%2012%20%d0%b2%208_261-271%2b.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 Не забудемо, пам’ятаємо: співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова в роки Другої світової війни: інформаційне видання /гол. ред. І. М. Коваль. — Одеса: ОНУ, 2015. — С. 256. http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/veterans_onu.pdf
 Науковці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: Біографічний словник/ В. М. Букач. — Вип. 2 — Одеса: ПНПУ, 2019. — С. 4 — 5. http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/3477/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96%20%d0%9f%d0%9d%d0%9f%d0%a3%20-2.doc.pdf

Кандидаты географических наук
Преподаватели Одесского университета
Преподаватели Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского
Персоналии:Одесса
Родившиеся в 1907 году
Родившиеся в Одессе
Умершие в 1972 году
Умершие в Одессе